Babele se poate referi la:

 Vârful Babele, din munții Bucegi, România
 Babele din luna martie, tradiție populară în România
 Babele, raionul Ismail, oficial Ozerne, localitate situată lângă Ismail, regiunea Odesa, Ucraina.

Dezambiguizare
Nume proprii